Guido Leoni ist der Name folgender Personen:

* Guido Leoni (Rennfahrer) (1915–1951), italienischer Motorradrennfahrer
 Guido Leoni (Drehbuchautor) (1920–1998), italienischer Drehbuchautor und Regisseur